Аланіл-тРНК-синтаза () – білок, який кодується геном AARS, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 968 амінокислот, а молекулярна маса — 106 810.

Цей білок за функціями належить до лігаз, аміноацил-тРНК-синтетаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як біосинтез білка. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном цинку, РНК, тРНК. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Аміноацил-тРНК-синтази